Stournaras ist der Name von

 Giannis Stournaras (* 1956), griechischer Politiker 
 Vasilios Stournaras (fl. 1906), griechischer Sprinter, Weit- und Dreispringer